Victor Guichard peut désigner :

 Victor Guichard (1803-1884), homme politique français ;
 Victor Guichard (1905-1955), homme politique français.